Dastaan ist der Name zweier Hindi-Filme:

 Dastaan (1950) von Abdul Rashid Kardar
 Dastaan (1972) von Baldev Raj Chopra

Dastan bedeutet außerdem:  

 als persisch Dāstān: längere Erzählung, Geschichte, Märchen, Heldengedicht, Roman, Poem; Literatur-Gattung oft mündlicher Tradition
 kirgisischer Vorname (Dastan Sarygulow)